Министар-предсједник може да се односи на:

 Министар-предсједник, основно значење;
 Министар-предсједник Холандије
 Министар-предсједник (Њемачка)
 Министар-предсједник (Бугарска)